Финал Кубка Шотландии по футболу 1923 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Шотландии сезона 1922/23, в котором встречались клубы «Селтик» и «Хиберниан». Матч состоялся 31 марта 1923 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Победу в этом матче праздновали футболисты «кельтов» — благодаря голу Джо Кэссиди они праздновали минимальную победу со счётом 1:0. Примечательно, что главными тренерами команд были два родных брата Вилли и Алекс Мейли.

Путь к финалу

«Селтик»

«Хиберниан»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на Celticwiki

1923
Матчи ФК «Селтик»
Матчи ФК «Хиберниан»
Футбол в Европе в 1923 году
События 31 марта
Март 1923 года
Спорт в Шотландии в 1923 году
Спортивные соревнования в Глазго